IFLA est le sigle de 
International Federation of Landscape Architects, en français Fédération internationale des Architectes paysagistes
International Federation of Library Associations and Institutions, en français Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques

Sigle de 4 caractères